Der Kreis Telschi (, litauisch Telšių apskritis) war ein Kreis (Ujesd) im Gouvernement Wilna, ab 1843 im neugebildeten Gouvernement Kowno.

1819 wurde die Wolost Polangen an den Kreis Grobin im Gouvernement Kurland angeschlossen.

Verwaltung 
1913 hatte es folgende Wolosts
 Бернатовская — д. Паукштаки
 Ворненская — м. Ворни
 Гадоновская — м. Невораны
 Гинтелишская — м. Гинтелишки
 Горждовская — м. Горжды
 Дорбянская — м. Дорбяны
 Жидыковская — м. Жидыки
 Жоранская — м. Жораны
 Иллокская — м. Иллоки
 Корцянская — м. Корцяны
 Кретингенская — м. Кретинген
 Масядская — м. Масяды
 Ольсядская — м. Ольсяды
 Плунгянская — м. Плунгяны
 Салантовская — м. Саланты
 Сядская — м. Сяды
 Тыркшлевская — м. Тыркшли
 Шкудская — м. Шкуды

Einzelnachweise 

Ujesd des Russischen Kaiserreiches